El Llano De Yarumal a veces llamado erróneamente El Llano de Ochalí es uno de los siete corregimientos de Yarumal, Antioquia, Colombia. Su centro urbano dista 44 kilómetros de la ciudad de Yarumal, ubicado en el extremo occidental del municipio, su principal actividad económica es la ganadería de leche, seguida por el cultivo de café.

Historia y geografía 
El corregimiento El Llano está ubicado sobre una cima de la cordillera central, su clima es templado y está esencialmente ligado culturalmente con los corregimientos de La Loma y Ochalí. Es a su vez una de las regiones más inaccesibles del municipio ya que de su cabecera urbana solo se puede salir y arribar a lomo de mula o caminando, distando a su vez unas 3 horas de Ochalí y otras 3 horas desde este pueblo vecino hacia la ciudad de Yarumal.

En vista de este evidente aislamiento geográfico, hace algunos años se construyó un teleférico de más de 300 metros de altitud que comunica al corregimiento El Llano con el corregimiento La Loma, que mientras funcionó mejoró significativamente la calidad de vida y el renglón económico de la población.

El territorio que el gobierno de Yarumal administra desde la centralidad de El Llano, limita al norte con  las veredas administradas desde el corregimiento La Loma y el municipio de Briceño, al oriente con el municipio de Briceño de nuevo, al sur con las veredas administradas desde el corregimiento Ochalí y al occidente de nuevo con el corregimiento La Loma.

Referencias 

http://www.yarumal.gov.co/alcaldia/
Corregimientos de Yarumal